

Geografia
 Grisolia – comune italiano della provincia di Cosenza

Persone
 Domenico Grisolia – politico e avvocato italiano
 Girolamo Grisolia – politico italiano
 Letizia Grisolia, nota come Letizia Giss – attrice e ballerina italiana